Kratzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Kratzmann (* 1971), australischer Tennisspieler
 Eduard Kratzmann (1847–1922), österreichischer Glasmaler
 Ernst Kratzmann (1889–1950), österreichischer Schriftsteller
 Gustav Kratzmann (1812–1902), böhmischer Maler und Restaurator
 Jürgen E. Kratzmann (* 1946), deutscher Marineoffizier und Journalist
 Mark Kratzmann (* 1966), australischer Tennisspieler